Cerithiopsis exile är en snäckart. Cerithiopsis exile ingår i släktet Cerithiopsis och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
exile